Tovar est un nom propre.

Patronyme 

 Carlos Tovar (1914-2006), footballeur péruvien ;
 Francisco Antonio Fernandez de Velasco y Tovar, Vice-roi de Catalogne de 1696 à 1697 sous le règne de Charles II d'Espagne, et de 1703 à 1705, durant le règne de Philippe V d'Espagne ;
Guadalupe Loaeza, de nom complet María Guadalupe Loaeza Tovar (née en 1946), écrivaine mexicaine ;
 Juan de Tovar (1547-1626), prêtre jésuite mexicain ;
 Juan Fernández de Velasco y Tovar (1550-1613), noble espagnol ;
 Laura Tovar (1996), joueuse de squash colombienne ;
 Luis Felipe Tovar (1961), acteur mexicain ;
 Lupita Tovar (1910-2016), actrice mexicaine ;
 Manuel Felipe Tovar (1803-1866), homme politique vénézuélien,  Président du Venezuela ;
 Martín Tovar y Tovar (1827-1902), peintre vénézuélien ;
 Rigo Tovar (1946-2005), chanteur mexicain ;
 Sancho de Tovar (v. 1470-1545), navigateur portugais ;
 Tarras Tovar (1955-), joueur de squash suédois.

Toponyme

Tovar : municipalité de l'État d'Aragua ;
 Tovar : municipalité de l'État de Mérida ;
 Tovar : chef-lieu de la municipalité de Tovar dans l'État de Mérida ;
 Colonia Tovar : chef-lieu de la municipalité de Tovar de l'État d'Aragua ;
 Fernando Girón Tovar : une des 4 paroisses civiles de la municipalité d'Atures dans l'État d'Amazonas ;
 Tovar : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité de Tovar dans l'État de Mérida.

Bâtiments 
 El Tovar Stables, écuries américaines formant un district historique à Grand Canyon Village, dans le comté de Coconino, en Arizona
 Estadio Agustín Tovar : enceinte sportive de Barinas au Venezuela